Seiho peut faire référence à : 
 Gusukuma Seihō (1614-1644), peintre de cour japonais.
 Takeuchi Seihō (1864-1942), peintre japonais du genre nihonga.
 Seiho Takizawa (1963-), auteur japonais de seinen mangas.